Nàberejni (Khatukai), possiólok de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Nàberejni (Xkurinskaia), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Nàberejni (Vostotxni Sossik), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Nàberejni (Oktiabrski), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia